Příjmení Miřička má více nositelů:

 August Miřička (1863–1946), český právník, profesor Karlovy univerzity
 Emil Miřička (1866–1953), český právník, funkcionář Českého klubu automobilistů